Олссон () — фамилия.

 Олссон, Андерс (род. 1949) — шведский писатель.
 Олссон, Гаррик (род. 1948) — американский пианист.
 Олссон, Диего (род. 1999) — чилийский футболист, защитник клуба «Коло-Коло».
 Олссон, Кристоффер (род. 1995) — шведский футболист, полузащитник.
 Олссон, Найджел (род. 1949) — британский барабанщик.
 Олссон, Роберт (1883—1954) — шведский легкоатлет.
 Олссон, Свен-Эрик (1923—1985) — волонтёр Ваффен-СС во время Второй мировой войны, кавалер Немецкого креста.
 Олссон, Силлуф (1847—1916) — шведская ткачиха, художница по текстилю.
 Олссон, Тай (род. 1974) — канадский актёр, известный по роли вампира Бенни в телесериале «Сверхъестественное».
 Олссон, Шон (род. 1967) — британский бобслеист, пилот, выступавший за сборную Великобритании в 1990-е годы.

См. также